Никола́й Ива́нович Попо́в:
 Попов, Николай Иванович (1831—1878) — исследователь Сибири.
 Попов, Николай Иванович (1834—1870) — исследователь старообрядчества.
 Попов, Николай Иванович (1894—1942) — русский военный, поручик, Георгиевский кавалер.
 Попов, Николай Иванович (1902—1981) — советский писатель и поэт.
 Попов, Николай Иванович — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Николай Иванович (1925—1973) — Герой Советского Союза.
 Попов, Николай Иванович (1930—2008) — генерал армии.
 Попов, Николай Иванович (род. 1936) — советский партийный и государственный деятель, председатель Ленинградского облисполкома.
 Попов, Николай Иванович (1945—2015) — советский и российский организатор сельского хозяйства, председатель колхоза, народный депутат РФ.